Die Ordina Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Rosmalen in der Gemeinde ’s-Hertogenbosch. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 14. bis 19. Juni 2004 statt.

Im Einzel gewann Mary Pierce gegen Klára Koukalová mit 7.66 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Lisa McShea / Milagros Sequera mit 7:63 und 6:3 gegen Jelena Kostanić / Claudine Schaul.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch